La Halle peut faire référence à :
 La Halle, une ancienne commune française de la Somme, intégrée à présent à la commune de Hautvillers-Ouville ;
 La Halle, nom communément donné à la Halle des Manifestations du Port, une halle d'exposition de l'île de La Réunion ;
 La Halle, nom communément donné à la Halle Tony-Garnier, une salle de spectacles et d'exposition à Lyon.
 La Halle, anciennement appelée La Halle aux vêtements, une enseigne de distribution de vêtements appartenant au groupe Beaumanoir ;
 La Halle aux Chaussures, une ancienne enseigne de distribution de chaussures absorbée par La Halle aux vêtements au 1er janvier 2019 .

Voir aussi

Notes et références